Capão - formação vegetal do Brasil meridional.
consulte o verbete "capão" para obter uma lista de localidades denominadas "Capão".

 Frango Capão - prato culinário feitos com galo castrado para a engorda.
Ou ainda:
Wilson Francisco Alves - futebolista brasileiro conhecido como "Capão"

Desambiguação